Pınarbaşı (Aksaray) - plaats in de Turkse provincie Aksaray
 Pınarbaşı (Antalya) - plaats in de Turkse provincie Antalya
 Pınarbaşı (Besni) - plaats in de Turkse provincie Adıyaman
 Pınarbaşı (Çelikhan) - plaats in de Turkse provincie Adıyaman
 Pınarbaşı (district, Kastamonu), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Pınarbaşı (plaats, Kastamonu), de hoofdplaats van dit district
 Pınarbaşı (district, Kayseri), een Turks district in de provincie Kayseri
 Pınarbaşı (plaats, Kayseri), de hoofdplaats van dit district
 Pınarbaşı Gölü - archeologische vindplaats in Turkije